Бурназе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 24 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 95 осіб у працездатному віці (15-64 років) 64 були активні, 31 — неактивна (показник активності 67,4%, у 1999 році було 64,4%). З 64 активних працювало 58 осіб (31 чоловік та 27 жінок), безробітних було 6 (2 чоловіки та 4 жінки). Серед 31 неактивної 8 осіб було учнями чи студентами, 16 — пенсіонерами, 7 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 168,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бурназель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бурназель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн